Saisset oder Saïsset ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Saisset (~1232–1314), französischer Bischof 
 Emile Edmond Saisset (1814–1863), französischer Philosoph
 Olivier Saïsset (* 1949), französischer Rugby-Union-Spieler